Avenida Valparaíso puede referirse a:
Avenida Valparaíso, arteria vial de Temuco, Chile.
Avenida Valparaíso, arteria vial de Villa Alemana, Chile.
Avenida Valparaíso, arteria vial de Viña del Mar, Chile.